Das Damendoppel der Australian Championships 1953 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerinnen waren Nancye Bolton und Thelma Long. Im Endspiel setzten sich Maureen Connolly / Julie Sampson gegen Mary Hawton / Beryl Penrose mit 6:4 und 6:2 durch.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1953